Sousa (Felgueiras), een plaats in de Portugese gemeente Felgueiras
Sousa (rivier), rivier in Portugal
Sousa (microregio), een microregio van de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Sousa (Paraíba), een gemeente in de gelijknamige microregio, deelstaat Paraíba, Brazilië
Sousa (geslacht), een geslacht in de familie der Delphinidae (Dolfijnen), zoals:
Sousa chinensis, de Chinese witte dolfijn
Sousa teuszii, de Kameroendolfijn

Personen
John Philip Sousa, Amerikaans componist van marsmuziek
João Sousa, tennisser

Zie ook 
Souza (doorverwijspagina)